Catascopia occulta – palearktyczny gatunek słodkowodnego ślimaka nasadoocznego z rodziny błotniarkowatych (Lymnaeidae), opisany naukowo z Polski przez Marię Jackiewicz w 1959 roku pod nazwą Galba occulta. W 2003 roku zaliczony do rodzaju Catascopia. Część malakologów traktuje C. occulta jako synonim Stagnicola terebra lub Limnaea palustris var. terebra, ale rozstrzygnięcie tego wymaga dalszych badań.

Występuje na bagnach i torfowiskach w północnej, środkowej i wschodniej Europie (m.in. Niemcy, Szwecja, Polska, Ukraina i Czechy). Stwierdzony również we wschodniej Syberii. W Polsce jest rzadko spotykany. Został umieszczony na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce w kategorii NT (bliski zagrożenia).

Zobacz też 
 mięczaki Polski

Przypisy 

Błotniarkowate
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1959 roku